Йозеф Густав Мрачек (, собственно ; ,  — , ) — чешско-немецкий скрипач, композитор и дирижёр. Сын виолончелиста Франтишека Мрачека.

Учился у своего отца, пел в церковном хоре, занимался в городской музыкальной школе у Карла Кореца (скрипка) и Отто Китцлера (теория). В 1894—1896 гг. учился в Венской консерватории у Йозефа Хельмесбергера-младшего (скрипка), Германа Греденера (композиция), Штефана Штокера (гармония) и Фердинанда Лёве (дирижирование). В 1896—1897 гг. гастролировал как скрипач, затем вернулся в Брюнн, где в 1897—1901 гг. был концертмейстером городского театра, а в 1898—1918 гг. преподавал в музыкальной школе, получив в 1918 г. звание профессора.

С 1919 г. работал в Дрездене как профессор композиции в Консерватории Кранца, в 1923—1924 гг. возглавлял Дрезденский филармонический оркестр, в 1928 г. основал собственный камерный оркестр.

Первая опера Мрачека «Стеклянный башмачок» (; 1902, либретто автора по Августу фон Платену) увидела свет в Брюнне, как и вторая, «Сон» (; 1909, по пьесе Франца Грильпарцера «Сон — жизнь»), в 1912 году поставленная также в Берлинской придворной опере (антракт из неё под названием «Сон Рустана» исполняется также как отдельная оркестровая пьеса). Премьерой третьей, «Эбелё» (, 1915, по одноимённому роману ), дирижировал в Бреслау Артур Никиш, четвёртая, «Икдар» (1919, по поэме Гвидо Глюка), была поставлена в Дрездене Фрицем Райнером, за ней последовала пятая, «Мадонна у изгороди, или Картина господина Дюрера» (, по рассказу ; Ганновер, 1927); последняя, «Бедный Тобиас» (; 1936), прозвучала только в концертном исполнении. Для оркестра Мрачеком написаны Восточные эскизы «Кисмет» (по мотивам «Тысяча и одной ночи»), Симфонический бурлеск «Макс и Мориц» (в котором современная композитору критика отмечала влияние Рихарда Штрауса с его «Проделками Тиля Уленшпигеля»), симфоническая поэма «Ева» (1922). Ему принадлежат также фортепианный квинтет, этюды для скрипки и фортепиано, многочисленные песни.

Сын, Карл Мрачек (1902—1928), также композитор, автор оркестровых сочинений и песен, в которых чувствовалось влияние чешской национальной школы в лице Антонина Дворжака.

Примечания 

Композиторы Чехии
Скрипачи Чехии
Академические музыканты Чехии
Композиторы Германии
Дирижёры Германии
Академические музыканты Германии